Роман Иванов:
 Иванов, Роман Васильевич (род. 1984) — российский мотогонщик (спидвей).
 Иванов, Роман Гаврилович (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Роман Викторович (род. 1973) — российский кинорежиссёр.